La stagione 2005 della 3000 Pro Series fu la prima della serie poi nota come International Formula Master. Fu disputata su otto appuntamenti e vide la partecipazione di 27 piloti e 10 team. S'imposero a pari merito Massimiliano Busnelli e da Norbert Siedler: i due vennero considerati campioni alla pari in quanto i loro risultati combaciavano perfettamente, anche se Siedler aveva un miglior risultato globale nelle qualifiche.

Piloti e team

Tutti utilizzano vetture Lola B99/50, spinte da motori Zytek.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti

Classifica Scuderie

Collegamenti esterni

Serie e competizioni motoristiche nel 2005
Pro Series
 01